Айтей — название населённых пунктов в Казахстане:

 Айтей (бывшее Интернационал) — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Айтей (бывшее Ленино) — село в Аккулинском районе Павлодарской области.